Pine City kan syfta på:

 Pine City, Minnesota
 Pine City, New York
 Pine City, Oregon